Ягунов — фамилия. Известные носители:

 Ягунов, Николай Яковлевич (1851—1875) — ученик и первый спутник Н. М. Пржевальского в его Уссурийском путешествии.
 Ягунов, Павел Максимович (1900—1942) — советский военный деятель.
 Ягунов, Сергей Алексеевич (1893—1959) — доктор медицинских наук, специалист по лечебной физкультуре.

См. также 
 Ягуновский